Gregorio Romero puede referirse a:

 Gregorio Romero de Larrañaga (1814-1872), periodista, dramaturgo y poeta español;
 José Calixto Gregorio Romero y Juárez (1862-1919), sacerdote argentino, obispo de Salta.